Хайнле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хайнле, Макс (нем. Max Hainle; 23 февраля 1882, Дортмунд — 19 апреля 1961) — немецкий ватерполист и пловец, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
 Хайнле, Фабиан (нем. Fabian Heinle; род. 14 мая 1995, Лайнфельден-Эхтердинген, Германия) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в прыжке в длину.